Лжекрестовник (; от  и ) — род травянистых растений семейства .

Ботаническое описание 
Многолетние травянистые растения, (20) 60—120 (200) см высотой. Корневища мощные, вертикальные или горизонтальные, с многочисленными мочковатыми корнями. Стебель обычно одиночный, прямостоячий. Листья прикорневые и стеблевые; очерёдные, черешковые, простые или пальчаторассечённые, или перисторассечённые, края неровно-зубчатые или пильчатые.

Корзинки дисковидные, гомогамные, собраны в общее кистевидное или метельчатое соцветие. Обвёртки цилиндрические или колокольчатые; листочки обвёртки неопадающие, в 1—2 рядах, свободные, от продолговатых до линейных, равные, край плёнчатый. Ложе корзинки плоское, гладкое или выемчатое. Цветков в корзинке (1) 4—7 (20), обоеполые, фертильные. Венчик белый, жёлтый или оранжевый, трубчатый, с тонкой трубкой и узкоколокольчатым или широкотрубчатым отгибом; долей 5, ланцетные или яйцевидно-ланцетные. Семянки цилиндрические, голые, ребристые. Хохолок белый, грязно-белый или грязно-бурый. х = 30.

Виды 
Род включает 74 вида:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Крестовниковые
Флора Евразии